Alander oder Ålander ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Alander (1660–1704), schwedischer Philosoph und Musikschriftsteller
 Maria Isabel Alander (* 1967), finnlandschwedische Schriftstellerin
 Pertti Ålander (* 1936), finnischer Leichtathlet
 Rudolf Alander (1851–1927), deutscher Politiker (DVP) 
 Stefan Ålander (* 1983), schwedischer Fußballspieler